Dageago ist der Familienname folgender Personen:
 Dysard Dageago (* 1994), nauruischer Sprinter
 Isabella Dageago, seit 2019 nauruische Abgeordnete und Ministerin